Амелія Ергарт (1897—1937) — американський авіатор, одна з перших жінок-пілотів
 Якоб Фрідріх Ергарт (1742—1795) — німецько-швейцарський ботанік, міколог та фармацевт

 3895 Ергарт — астероїд головного поясу, відкритий 23 лютого 1987 року. Названий на честь Амелії Ергарт
 Кратер Амелії Ергарт — кратер на Місяці